MQT peut faire référence à :